Васи́лий Петро́вич Парамо́нов — бригадир лесозаготовительной бригады Курумканского леспромхоза, Бурятская АССР, Герой Социалистического Труда.

Биография 

Родился 25 января 1939 года в городе Улан-Удэ Бурят-Монгольской АССР. В бригаде лесозаготовителей вместе с отцом начал работать со школьных лет.

Уехал в город Иваново, где выучился на токаря. Но потом вернулся в Бурятию.

В 1969 году начал работать в лесосечной бригаде Курумканского леспромхоза. В том же году возглавил малокомплексную бригаду и тогда же перешел на работу в полуторасменном режиме, стрелевав в 1969 году 30 000 кубометров.
 
В 1970 году годовая выработка бригады Василия Парамонова составила 48 000 кубометров.
 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени по итогам 8-й пятилетки, а за досрочное выполнение 9-й пятилетки – орденом Ленина.

В 1973 году в леспромхозе, где работал Парамонов, появилась школа передового опыта объединения «Забайкаллес», а в 1975 году – зональная школа передового опыта Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР.

19 марта 1981 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи в труде Василию Петровичу Парамонову присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В настоящее время – на заслуженном отдыхе. Проживет в посёлке Майск Курумканского района.

Награды и звания 

Герой Социалистического Труда (1981)
Орден Ленина (1974)
Орден Ленина (1981) 
Орден Трудового Красного Знамени (1971)
Медали

Память 

В селе Курумкан на аллее Героев Социалистического Труда установлен бюст Василию Парамонову.

Примечания

Ссылки 

Жителю Бурятии при жизни воздвигли памятник
Глава Бурятии поздравил с днем рождения Героя Социалистического Труда

Персоналии:Бурятия